Menominee (Illinois)
Menominee (Michigan)
Condado de Menominee

Desambiguações de topônimos